Csehország
 Jesenice, település a Nyugat-prágai járásban
 Jesenice, település a Příbrami járásban
 Jesenice, település a Rakovníki járásban
 Velká Jesenice, település a Náchodi járásban
 Jesenice, Okrouhlá településrésze a Chebi járásban
 Jesenice, Příbram településrésze a Příbrami járásban
 Horvátország
 Jesenice, település Split-Dalmácia megyében
 Szlovénia
 Jesenice, város és község Gorenjska régióban